IU (zangeres)
 International Unit (Internationale Eenheid), een eenheid in de farmacie
 Indiana University (Universiteit van Indiana), een Amerikaanse universiteit
 İstanbul Üniversites (Universiteit van Istanboel), een Turkse universiteit
 International University in Germany, een universiteit in Bruchsal (Duitsland)
 Izquierda Unida (Spanje) (Verenigd Links), een politieke partij in Spanje
 Izquierda Unida (Argentinië) (Verenigd Links), een politieke partij in Argentinië
 Izquierda Unida (Peru) (Verenigd Links), een politieke partij in Peru
 De ISO 639-1-code voor de Inuit-taal Inuktitut